Göcke ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Paul Göcke (* 1981), deutscher Philosoph und Theologe
 Christa Göcke, deutsche Fußballspielerin
 Friedrich-Wilhelm Göcke (1945–2022), deutscher Fußballspieler
 Kurt Göcke (1884–1976), deutscher Orthopäde
 Lutz Göcke (* 1985), deutscher Ökonom, Hochschullehrer für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
 Wilhelm Göcke (1898–1944), deutscher SS-Standartenführer und KZ-Kommandant

Siehe auch:
 Goecke
 Gocke